— город в Японии, расположенный в западной части префектуры Акита на полуострове Ога на берегу Японского моря. Основан 31 марта 1954 года путём слияния посёлка Фунакавако и сёл Вакимото, Ириай, Оганака и Тога уезда Минамиакита. 22 марта 2005 года посёлок Ваками уезда Минамиакита был также поглощён городом. Ога специализируется на сельском хозяйстве, рыболовстве, деревообработке и нефтепереработке.

Климат 
Ога — самый северный город Азии, климат влажный субтропический, с мягкой зимой и нежарким летом.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Города префектуры Акита